Jméno a příjmení Tom Holland má více známých nositelů:

 Tom Holland (australský fotbalista) (1885–1946) – australský fotbalista
 Tom Holland (anglický fotbalista) (1902–1987) – anglický fotbalista
 Tom Holland (umělec) (* 1936) – americký výtvarný umělec
 Tom Holland (režisér) (* 1943) – americký filmový režisér
 Tom Holland (politik) (* 1961) – americký senátor
 Tom Holland (spisovatel) (* 1968) – britský spisovatel
 Tom Holland (herec) (* 1996) – britský herec

Externí odkazy